Ľudovít Dubovský – calciatore slovacco
 Peter Dubovský – calciatore slovacco
 Peter Dubovský – vescovo cattolico slovacco